Сомбрёй () — многозначный термин французского происхождения. Другой вариант в русской записи — .

Персоналии
 Сомбрёй, Шарль Франсуа де Виро де (Charles François de Virot de Sombreuil; 1727—1794) — французский маркиз, комендант Дома инвалидов. Его дети:
 дочь Сомбрёй, Мари-Мориль де Виро де (Marie-Maurille de Virot de Sombreuil; 1768—1823) — героиня Французской революции.
 сын Сомбрёй, Станислас де Виро де (Stanislas de Virot de Sombreuil; 1768—1794) — военный и контрреволюционер, казнённый на гильотине.
 сын Сомбрёй, Шарль Эжен Габриэль де Виро де (Charles Eugène Gabriel de Virot de Sombreuil; 1770—1795) — расстрелянный контрреволюционер.

Прочее
 Rosa 'Sombreuil' — сорт роз «Сомбрёй».